

Glej tudi 

 meteorski roj

Zunanje povezave 
 Seznam meteorskih rojev pri SPA (Society for Popular Astronomy)  
 Koledar meteorskih rojev pri IMO (International Meteor Organization) 
 Seznam meteorskih rojev pri OLA (Online-Lexikon der Astronomie) 
 Seznam vseh meteorskih rojev